Wilcox (Nebraska), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Cadmus M. Wilcox (1824-1890), Amerikaans generaal
 Howdy Wilcox (1889-1923), Amerikaans autocoureur
 Jackson Wilcox (1989), Amerikaans zwemmer
 James Wilcox (1916), Amerikaans componist
 Paula Wilcox (1949), Brits actrice

Zie ook
 Wilcox County (doorverwijspagina)
 Willcox (doorverwijspagina)